1. division 2021 var Norges näst högsta liga säsongen 2021. Ligan vanns av Hamarkameratene som flyttades upp till Eliteserien 2022 tillsammans med Aalesunds FK, samt FK Jerv som vann kvalspelet.

Tabeller

Poängtabell

Kvalspel

Uppflyttning

Nedflyttning

Se även
 Eliteserien 2021

Källor
Fotball.no

Referenser

2021 i Norge
Fotbollssäsongen 2021
2021